HMS „Acorn” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Acorn” – 22-działowy żaglowiec z połowy XVII wieku
 HMS „Acorn” – 18-działowy slup typu Cormorant z początku XIX wieku
 HMS „Acorn” – 18-działowy slup z lat 20. XIX wieku
 HMS „Acorn” – niezbudowany 18-działowy slup z lat 30. XIX wieku
 HMS „Acorn” – 12-działowy bryg z lat 30. XIX wieku
 HMS „Acorn” – slup śrubowy (kanonierka) typu Mariner z lat 80. XIX wieku
 HMS „Acorn” – niszczyciel typu Acorn (H) z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów